Chinantla es un topónimo que en México se puede referir a:

Chinantla (Oaxaca), región geográfica y socio-cultural del norte y del sur del estado de Oaxaca;
Pueblo chinanteco, el pueblo originario de la región anterior, Oaxaca 
Municipio de Chinantla, municipio del estado de Puebla;
Chinantla (Puebla), localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior.